Wilhelmina Gasthuis, een voormalig ziekenhuis in Amsterdam
WG (politiek), een politieke partij in Duitsland
Wohngemeinschaft, een Duitse term voor een woongroep, studentenhuis e.d.